Кишинёвская шахта () — предприятие, занимающееся добычей и обработкой нерудных материалов. Находится в Кишинёве (Молдавия). Данное предприятие обладает уникальным для Европы месторождением. Добытый здесь камень соответствует самым высоким характеристикам качества. Кишинёвская шахта занимается добычей котельца, блоков и мелузы. Предприятие было создано в 1969 году, на данный момент на шахте работает 121 человек.

Ссылки 
 Сайт шахты 

Появились в 1969 году в Молдавии
Предприятия Молдавии
Геология Молдавии
Компании Кишинёва
География Кишинёва